Velika nagrada Kanade 2018 je sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 10. junija 2018 na uličnem dirkališču Circuit Gilles Villeneuve v Montrealu. Zmagal je Sebastian Vettel, Ferrari, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, Mercedes, tretji pa je bil Max Verstappen, Red Bull-TAG Heuer.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:11,710
|1:11,524
|1:10,764
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:11,950
|1:11,514
|1:10,857
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:12,008
|1:11,472
|1:10,937
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:11,835
|1:11,740
|1:10,996
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:11,725
|1:11,620
|1:11,095
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:12,459
|1:11,434
|1:11,116
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:12,795
|1:11,916
|1:11,973
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:12,577
|1:12,141
|1:12,084
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:12,689
|1:12,097
|1:12,168
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:12,702
|1:12,395
|1:12,671
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:12,680
|1:12,606
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
|1:12,587
|1:12,635
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|1:12,945
|1:12,661
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1:12,979
|1:12,856
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|1:12,998
|1:12,865
|
|align="center"|15
|-
!16
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:13,047
|
|
|align="center"|19
|-
!17
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:13,590
|
|
|align="center"|16
|-
!18
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|1:13,643
|
|
|align="center"|17
|-
!19
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:14,593
|
|
|align="center"|18
|-
!—
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|brez časa
|
|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|align="center"|68
|1:28:31,377
|align="center"|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas 
|Mercedes
|align="center"|68
|+7,376
|align="center"|2
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|33
| Max Verstappen 
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|align="center"|68
|+8,360
|align="center"|3
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|align="center"|68
|+20,892
|align="center"|6
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|align="center"|68
|+21,559
|align="center"|4
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|align="center"|68
|+27,184
|align="center"|5
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg 
|Renault
|align="center"|67
|+1 krog
|align="center"|7
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr. 
|Renault
|align="center"|67
|+1 krog
|align="center"|9
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|align="center"|67
|+1 krog
|align="center"|8
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|16
| Charles Leclerc 
|Sauber-Ferrari
|align="center"|67
|+1 krog
|align="center"|13
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|
|align="center"|67
|+1 krog
|align="center"|19
|align="center"|
|-
!12
|align="center"|8
| Romain Grosjean 
|Haas-Ferrari
|align="center"|67
|+1 krog
|align="center"|20
|align="center"|
|-
!13
|align="center"|20
| Kevin Magnussen 
|Haas-Ferrari
|align="center"|67
|+1 krog
|align="center"|11
|align="center"|
|-
!14
|align="center"|11
| Sergio Pérez 
|Force India-Mercedes
|align="center"|67
|+1 krog
|align="center"|10
|align="center"|
|-
!15
|align="center"|9
| Marcus Ericsson 
|Sauber-Ferrari
|align="center"|66
|+2 kroga
|align="center"|18
|align="center"|
|-
!16
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|align="center"|66
|+2 kroga
|align="center"|15
|align="center"|
|-
!17
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin 
|Williams-Mercedes
|align="center"|66
|+2 kroga
|align="center"|17
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|align="center"|40
|Izpuh
|align="center"|14
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|28
| Brendon Hartley
||
|align="center"|0
|Trčenje
|align="center"|12
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|18
| Lance Stroll
||Williams-Mercedes
|align="center"|0
|Trčenje
|align="center"|16
|align="center"|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici

Formula 1 sezona 2018
2018